Cyperns förstadivision i fotboll 2017/2018 var den 79:e säsongen av Cyperns högstadivision i fotboll.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Källor
 CFA.com.cy 

2017 på Cypern
2018 på Cypern
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018